Министр обороны Болгарии () — министерский пост в правительстве Болгарии, отвечающий за военные вопросы.

История

Военные министры (1879—1911)

Министры войны (1911—1947)

Министры народной обороны (1947—1990)

Министры обороны (1990-…)

Ссылки 
 Официальный сайт